TGD son unas siglas que pueden designar:

 al Aeropuerto de Podgorica, un aeropuerto internacional de Montenegro; o
 al Trastorno generalizado del desarrollo.

Siglas